Pindo steht für:
 Pindo (Penalva do Castelo), eine portugiesische Gemeinde

Pindo ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Pindo (1851–1923), österreichischer Theaterschauspieler
 Hedwig von Pindo (um 1875–nach 1902), österreichische Theaterschauspielerin

Siehe auch
 Pindos